Лінарес 2009 — 26-й міжнародний шаховий двоколовий турнір, який проходив з 18 лютого по 8 березня 2009 року в іспанському місті Лінарес.

 Категорія турніру — XXI (середній рейтинг  — 2755).

Призовий фонд — 314 000 євро.
1-ше місце  — 100 000 евро;
2-ге місце  — 75 000 евро;
3-тє місце  — 50 000 евро.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 2009 року

Рух за турами

Таблиця

Примітки

Переможець 
 Олександр Грищук'''

Посилання 
 Лінарес 2009 на сайті schachchronik.de  
 Рейтинг шахістів на січень 2009 року  
 Партії турніру  на сайті PgnMentor.com
 Офіційна сторінка турніру
  Лінарес 2009 на сайті ChessPro.ru 
 Throwback Thursday: Grischuk wins memorable Linares Tournament 

Лінарес (шаховий турнір)
Шахові турніри 2009
Лютий 2009
Березень 2009